Todor Butina je lahko:
 Todor Butina, narodni heroj
 Todor Butina (naselje) (Bosna in Hercegovina)